Le PADI Divemaster (DM) est une certification professionnelle délivrée par l'organisation internationale PADI.

En France, seules les certifications délivrées par la FFESSM, la FSGT, l'ANMP, le SNMP, l'UCPA et la CMAS sont reconnues par le Code du Sport. Pour les détenteurs de certifications issues d'autres organismes, la plongée reste possible en France au sein d'un établissement d'APS, après évaluation par le Directeur de Plongée des aptitudes de l'intéressé.

Formation 

Prérequis à l'obtention de la certification :
 être âgé d'au moins 18 ans
 être breveté PADI Rescue Diver ou équivalent
 avoir suivi une formation en premier secours depuis moins de 24 mois (PADI Emergency First Response ou équivalent)
 justifier d'une expérience minimale de 60 plongées en milieu naturel

La formation est dirigée par un Instructeur PADI et comporte 3 modules :
 développement des connaissances
 développement des compétences aquatiques (épreuves de nage et sauvetage chronométrées, perfectionnement et démonstration de 24 compétences de plongées)
 application pratique (gestion de l'activité, conduite des programmes autorisés aux divemasters et évaluation pratique).

Prérogatives 
Le Divemaster peut  :
 superviser et accompagner des plongeurs brevetés
 diriger de façon autonome les programmes PADI Discover Local Diving, PADI Scuba Review, PADI Discover Snorkeling, PADI Skin Diver et s'il possède la qualification DSD Leader le programme PADI Discover Scuba Diving,
 mener sous la supervision indirecte d'un Instructeur PADI certaines parties des cours PADI Discover Scuba Diving (s'il n'a pas la qualification DSD leader), PADI Scuba Diver et PADI Open Water Diver
 assister directement un Instructeur PADI dans tous les programmes et les cours PADI

Évolution 
Le Divemaster peut se présenter aux formations PADI Instructor Development Course, PADI Assistant Instructor, PADI Emergency First Response Instructor et PADI Discover Scuba Diving Leader.

Équivalences 
Aucune équivalence avec les niveaux FFESSM ou CMAS n'existe actuellement.

Notes et références 

Niveau de plongée